Semne de viață se poate referi la:

 Semne de viață (serial TV) (în ), un serial TV din 2019
 Semne de viață (Star Trek: Generația următoare) (în ), un episod Star Trek: Generația următoare
 Semne de viață (Star Trek: Voyager) (în ), un episod Star Trek: Voyager